Финал НБА 2018 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2017/18 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Кливленд Кавальерс», сыграют с чемпионами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз». «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» стали первыми двумя командами в истории четырех главных спортивных лиг США и Канады (МЛБ, НБА, НФЛ, НХЛ), которые встретятся в финале четыре года подряд.

В финале серия прошла до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я и 2-я игры прошли на площадке команды «Голден Стэйт Уорриорз». «Кливленд Кавальерс» были хозяевами площадки 3-й и 4-й игр. Первая игра была сыграна 31 мая, а четвёртый заключительный матч — 8 июня.

Чемпионом НБА в шестой раз стал «Голден Стэйт Уорриорз», который победил в четырёх матчах «Кливленд Кавальерс» со счётом 4—0.

Арены

Предстояние

Кливленд Кавальерс 
«Кливленд Кавальерс» в пятый раз вышли в финал НБА и в четвертый раз подряд. «Кавальерс» закончили регулярный сезон с 50 победами и заняли первое место в Центральном дивизионе. «Кливленд Кавальерс» в первом раунде плей-офф победил в семи матчах «Индиана Пэйсерс», во втором раунде был сильнее «Торонто Рэпторс» в четырёх встречах. В финале Восточной конференции «Кавальерс» выиграл у «Бостон Селтикс» в семи матчах.

Голден Стэйт Уорриорз 
«Голден Стэйт Уорриорз» в десятый раз вышли в финал НБА и в четвертый раз подряд. «Уорриорз» закончили регулярный сезон одержав 55 побед, и заняв первое место в Тихоокеанском дивизионе. «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде победил в пяти матчах «Сан-Антонио Спёрс», во втором раунде был сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» также сыграв пять встреч. В финале Западной конференции «Уорриорз» выиграл у «Хьюстон Рокетс» в семи матчах.

Регулярный сезон

Плей-офф 2018

Серия 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

1 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» в первом матче финала НБА со счетом 124 на 114 в овертайме. На протяжении основного времени матча шла равная борьба и команды отвечали своим рывком на рывок соперника. «Кливленд» выиграл первую и четвертую четверть. «Голден Стэйт» был сильнее во втором и третьем отрезке матча. При равном счете за 4,7 секунды до окончании основного времени матча Джордж Хилл не забил штрафной бросок. Джей Ар Смит после промаха Хилла взял подбор в нападении и вывел мяч к середине площадки. Джей Ар не совершил бросок по кольцу и не отдал передачу на бросок партнеру по команде за оставшиеся время матча, и игра перешла в овертайм. В начале дополнительного времени «Голден Стэйт Уорриорз» совершили рывок 7 на 0, который предопределил результат встречи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри с 29 очками. Он также отдал 9 передач. У проигравшей команды на счету Леброна Джеймса было 51 очко, 8 подборов и 8 передач. Леброн Джеймс впервые в матче плей-офф и финальной серии НБА набрал 50 очков и более. Он стал шестым игроком в истории НБА, который набирал 50 очков и более в матче финальной серии НБА, но первым, чья команда проиграла матч.

2 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» во втором матче финала НБА со счетом 122 на 103, и повёл в серии два ноль. Если в первой четверти разница в счете в пользу команды из Окленда варьировалась от 4 до 7 очков, то рывок 7-0 во второй четверти привел к тому, что «Голден Стэйт Уорриорз» был впереди в счете на 14 очков. В какой-то момент времени в третьей четверти «Кливленд Кавальерс» сократил отставание до 6 очков. Но в четвертой четверти «Уорриорз» нарастили свое преимущество и выиграли матч. Стефен Карри набрал 33 очки и отдал 9 передач. Он стал первым баскетболистом в истории НБА, который в матче финальной серии забил 9 трёхочковых бросков. Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу: на его счету было 29 очков, 9 подборов и 13 передач. Леброн стал вторым в списке самых результативных игроков в матчах финальной серии с 1327 очками. Он обошёл в нем Карима Абдул-Джаббара. Самым результативным игроком матчах финальной серии является Джерри Уэст, который набрал 1679 очков.

3 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» в третьем матче финала НБА со счетом 110 на 102, и повёл в серии три ноль. В начале первой четверти «Кливленд» сделали небольшой отрыв в счете, но «Голден Стэйт» сократили отставание в счете до 1 очка к окончанию первого отрезка матча. К кончу второй четверти хозяева увеличили свое преимущество до 6 очков. В начале третьей четверти «Голден Стэйт Уорриорз» сделали рывок 7 на 0. К окончанию третьего отрезка матча «Кливленд Кавальерс» проигрывал 2 очка. В четвертой четверти каждая команда поочередно выходила вперед в счете. За 50 секунд до конца матча при счете 103:100 в пользу «Голден Стэйт» Кевин Дюрант забил трёхочковый бросок с расстояния 10 метров и фактически обеспечил победу гостям. Кевин Дюрант набрал 43 очка, к которым добавил 13 подборов и 7 передач. Дюрант впервые в матчах плей-офф имел на своем счету 43 балла в графе результативность. Леброн Джеймс сделал десятый трипл-дабл в матчах финальной серии НБА (33 очков, 10 подборов и 11 передач). Он стал 4-м игроком в истрии НБА по количеству матчей в плей-офф с 238 поединками. Этот матч стал для Леброна 110-м, в котором он набирал не менее 30 очков за поединок. Леброн Джеймс обновил рекорд НБА по этому показателю.

4 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче финала НБА со счетом 108 на 85, и выиграл титул чемпиона НБА. «Голден Стэйт» в начале матча совершили рывок 13 на 3 и по окончании первой четверти имели преимущество 9 очков. «Кливленд Кавальерс» к середине второй  четверти вышли вперед на 1 очко, но гости к окончанию второго отрезка матча были вновь впереди на 9 очков. Отставание хозяев в счете по окончании третей четверти составило 21 очко. В ней баскетболисты «Кавальерс» набрали только 13 очков. Победа «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем отрезке поединка предопределила результат в матче и в серии. Леброн Джеймс за 4 минуты до конца четвертой четверти покинул площадку, а за 3 минуты до конца матча на паркете находились запасные игроки. Леброн Джеймс набрал 23 очка и отдал 8 передач. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри с 37 баллами в графе результативность. Кевин Дюрант сделал трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 10 передач, который стал для него первым в плей-офф.  Самым ценным игроком финала был назван Кевин Дюрант. Он стал 11 игроком в истории НБА, который получил звание MVP Финала дважды, и 6, который удостоился награды два раза подряд.

Составы команд

Кливленд Кавальерс 

 Голден Стэйт Уорриорз

Статистика игроков

Голден Стэйт Уорриорз 

|-! style="background:#FDE910;"
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевин Дюрант
| 4 || 4 || 41.3 || .526 || .409 || .963 || 10.8 || 7.5 || 0.8 || 2.3 || 28.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Стефен Карри
| 4 || 4 || 40.6 || .402 || .415 || 1.000 || 6.0 || 6.8 || 1.5 || 0.8 || 27.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Клей Томпсон
| 4 || 4 || 37.0 || .480 || .429 || .800 || 3.8 || 1.0 || 0.5 || 0.3 || 16.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дрэймонд Грин
| 4 || 4 || 41.4 || .517 || .214 || .800 || 6.0 || 8.5 || 2.0 || 1.5 || 9.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джавейл Макги
| 4 || 3 || 13.8 || .800 || .000 || .000 || 2.3 || 0.0 || 0.0 || 1.3 || 8.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Шон Ливингстон
| 4 || 0 || 16.2 || .867 || .000 || 1.000 || 2.8 || 1.5 || 0.3 || 0.0 || 7.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордан Белл
| 4 || 0 || 13.5 || .714 || .000 || .500 || 3.3 || 1.0 || 0.3 || 0.5 || 5.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Андре Игудала
| 2 || 0 || 22.3 || .583 || .500 || 1.000 || 2.0 || 0.5 || 1.5 || 1.0 || 9.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевон Луни
| 4 || 1 || 9.7 || .714 || .000 || .000 || 1.5 || 0.3 || 0.3 || 0.0 || 2.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Заза Пачулия
| 2 || 0 || 3.1 || .333 || .000 || 1.000 || 1.5 || 0.0 || 0.0 || 0.5 || 4.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дэвид Уэст
| 4 || 0 || 7.0 || .600 || 1.000 || .000 || 1.3 || 1.0 || 0.0 || 0.8 || 1.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Куинн Кук
| 2 || 0 || 1.8 || .333 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 1.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Ник Янг
| 4 || 0 || 9.5 || .154 || .100 || .000 || 0.5 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 1.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Патрик Маккоу
| 4 || 0 || 2.7 || .000 || .000 || 1.000 || 0.3 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 0.5

Кливленд Кавальерс 

|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Леброн Джеймс
| 4 || 4 || 44.7 || .527 || .333 || .842 || 8.5 || 10.0 || 1.3 || 1.0 || 34.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевин Лав
| 4 || 4 || 33.2 || .406 || .321 || .938 || 11.3 || 1.8 || 1.0 || 0.3 || 19.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джей Ар Смит
| 4 || 4 || 32.5 || .317 || .360 || .600 || 3.3 || 1.3 || 1.3 || 0.0 || 9.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордж Хилл
| 4 || 4 || 29.2 || .323 || .438 || .500 || 2.3 || 2.3 || 0.8 || 0.3 || 7.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Тристан Томпсон
| 4 || 4 || 23.4 || .520 || .000 || .333 || 5.3 || 0.0 || 0.0 || 0.8 || 6.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Родни Худ
| 4 || 0 || 14.1 || .444 || .200 || .667 || 3.8 || 0.8 || 0.5 || 0.5 || 6.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Ларри Нэнс (младший)
| 4 || 0 || 17.1 || .500 || .000 || .417 || 7.0 || 1.5 || 0.5 || 0.5 || 5.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джефф Грин
| 4 || 0 || 24.4 || .286 || .214 || 1.000 || 1.3 || 2.0 || 0.3 || 0.3 || 5.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордан Кларксон
| 2 || 0 || 12.6 || .231 || .000 || .000 || 2.0 || 0.5 || 1.0 || 0.5 || 3.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кайл Корвер
| 4 || 0 || 16.2 || .063 || .091 || .600 || 1.8 || 0.8 || 0.0 || 0.3 || 1.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Анте Жижич
| 3 || 0 || 1.7 || 1.000 || .000 || .000 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Хосе Кальдерон
| 3 || 0 || 2.5 || .500 || .000 || .000 || 1.0 || 0.7 || 0.3 || 0.0 || 1.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джеди Осман
| 3 || 0 || 2.8 || .400 || .000 || .000 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 1.3

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 

НБА в сезоне 2017/2018
Финал НБА
Июнь 2018 года